Dawson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dawson County (Georgia)
 Dawson County (Montana)
 Dawson County (Nebraska)
 Dawson County (Texas)